Clifton [kliftn] může být:
křestní jméno
 Clifton C. Edom (1907–1991), americký fotograf
 Clifton Hood, americký historik
 Clifton James (1920–2017), americký herec
 Clifton Powell (* 1956), americký herec
 Clifton Williams (1932–1967), americký astronaut
 Clifton "Elvis" Wolcott, americký vojenský pilot

příjmení
 Léon Clifton, literární postava detektiva, odtud hovorové označení policistů „kliftóni“
 Perry Clifton, postava z románů Wolfganga Eckeho
 Scott Clifton (* 1984), americký herec

místopisný název
 Cliftonův visutý most, most v Bristolu (Anglie)
 Clifton (New Jersey), město v USA
 Clifton (Texas), město v USA